Giuseppe Serini – compositore italiano
 Luigi Valenti Serini – politico italiano
 Paolo Serini – docente, traduttore e francesista italiano
 Pietro Serini – militare e aviatore italiano
 Rocco Serini – matematico italiano